Mello kan syfta på:

 Mellotron – ett elektroniskt klaviaturinstrument
 Mello – en återkommande svensk musiktävling, se Melodifestivalen

Personer
 Anna Vania Mello, italiensk volleyballspelare
 Craig C. Mello, Nobelpristagare
 Timothy J. Mello, amerikansk maffiamedlemm
 Francisco Manuel de Melo, portugisisk författare
 Francisco de Mello, portugisisk politiker
 Sophia de Mello Breyner Andresen, portugisisk författare

Geografi

Frankrike 

 Mello, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Italien 

 Mello, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 

Robotskapade Italienförgreningar